

Patronyme 
 Daniel Schwenter (1585–1636), professeur de langues sémitiques et mathématicien.
 Jakob Schwenter (1631–1674), fils de Daniel Schwenter (1585-1636), pasteur, auteur de poèmes.
 Johann Daniel Schwenter (1607–?), pasteur, auteur d'écrits religieux.
 Michael Schwenter (1625–1634), fils de Daniel Schwenter (1585-1636) et de Magdalena Fischer.

Autres 
 « Pangratz Bernhaubt gen. Schwenter » (1481–1555) (Pankraz Schwenter), humaniste, auteur d'Apologia poetarum et de Die Histori Herculis.

Notes et références 

Homonymie de patronyme